Casembroot ist der Familienname folgender Personen:

 Abraham Casembroot (vor 1593–1658), niederländischer Maler
 Jacques de Casembroot (1903–1988), belgischer Filmregisseur